Минеи:

 Минеи (или миним) — иудейские еретики или сектанты.
 Минеи и Месячные минеи — христианские богослужебные книги.
 Четьи-Минеи — христианские книги для чтения (четьи).

Примечания